Questo articolo tratta della terza edizione del Kisei, una competizione del Go, svoltasi nel 1979.

Il vincitore fu Fujisawa Hideyuki.

Torneo

Challenger finals

Finali

Kisei